Бентивольо ():
 Бентивольо — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.
 Бентивольо — знатный род, который господствовал в итальянском городе Болонья во второй половине XV века.

Фамилия 
 
 Бентивольо, Антон Галеаццо (1385—1435) — сын Джованни I Бентивольо.
 Бентивольо, Гвидо (1577—1644) — кардинал-епископ Палестрины, инквизитор, дипломат, историк.
 
 Бентивольо, Костанцо (не позднее 1502—не ранее 1550) — сын Аннибале II Бентивольо.
 Бентивольо, Санте (1424—1463) — правитель Болоньи с 1445 по 1463 г.
 Бентивольо, Симоне (род. 1985) — итальянский футболист, полузащитник.